Энерге́тик — слово, имеющее несколько значений:

 Энергетик — любой работник энергетической отрасли (электроснабжение, теплоснабжение).
Энергетик — руководящая должность на промышленных предприятиях (лицо, ответственное за электрохозяйство).
Энергетический напиток (разговорная форма «энергетик») — напиток, стимулирующий заряд бодрости и повышающий активность мозга. Большинство подобных напитков содержит кофеин.

Футбольные клубы 
 «Энергетик» — украинский клуб из города Бурштын.
 «Энергетик» — молдавский клуб из города Дубоссары.
 «Энергетик» — таджикский клуб из города Душанбе.
 «Энергетик» — азербайджанский клуб из города Мингечевир.
 «Энергетик» — белорусский клуб из города Новолукомль .
 «Энергетик» — российский клуб из города Урень.
 «Энергетик» — туркменский клуб из посёлка Туркменбаши.
 «Энергетик» — киргизский клуб из города Кара-Куль.
 «Энергетик-БГУ» — белорусский футбольный клуб из города Минска.
  — белорусский футбольный клуб из города Минска.
 «Энергетик-КМВ» — бывший российский женский футбольный клуб из города Кисловодска.

 Ранее именовавшиеся «Энергетик»
 «Биробиджан» — российский футбольный клуб из города Биробиджан  в 1993—1999 годах.
 «Бугульма-Рунако» — советский и российский футбольный клуб из города Бугульма в 1977—1993 годах.
 «ЦСКА-Памир» — таджикский клуб из города Душанбе в 1960—1969 годах.
 «Тараз» — казахстанский клуб из города Тараз в 1968—1971 годах.
 «Тобол» — казахстанский клуб из города Кустанай в 1982—1989 годах.
 «Экибастуз» — казахстанский клуб из города Экибастуз в 2003—2007 годах (в 2008—2009 — «Энергетик»-2).

Населённые пункты 
 Казахстан
 Энергетик — до 2010 г. название села Таусамалы в Аксуском районе Алматинской области.
 Энергетик — до 2007 г. название села Нурлытау в Карасайском районе Алматинской области.
 
 Россия
 Энергетик — село (в 2004—2005 — посёлок городского типа) в составе городского округа город Нефтекамск Башкортостана.
 Энергетик — посёлок в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Энергетик — жилой район в Падунском районе города Братска Иркутской области.
 Энергетик — посёлок в Новоорском районе Оренбургской области.
 Энергетик — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Энергетик — посёлок в Конаковском районе Тверской области.
 Энергетик — посёлок в муниципальном образование «Город Алексин» Тульской области.
 Туркменистан
Энергетик — до 1993 г. название посёлка Сапармурат Туркменбаши города Мары.

Микрорайоны 
 Энергетик — жилой посёлок города Красноярска.
 Энергетик — микрорайон города Владимира, относится к Ленинскому району, ранее посёлок.
 Энергетик — микрорайон в Орджоникидзевском районе Перми.
 Энергетик — жилой район города Братска.
 Энергетик — жилой посёлок города Пятигорска.

Станции, остановочные пункты, платформы

Прочее 
 «Энергетик» — нефункционирующий дом культуры в покинутом городе Припять.